

467001–467100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 467001 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 467002 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 467003 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 467004 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 467005 || || 16 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 467006 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 467007 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 467008 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 467009 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 467010 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 467011 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 467012 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 467013 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 467014 || || 27 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 467015 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 467016 || || 15 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 467017 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 467018 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 467019 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 467020 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 467021 || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 467022 || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 467023 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 467024 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 467025 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 467026 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 467027 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 467028 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 467029 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 467030 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 467031 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 467032 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 467033 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 467034 || || 18 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 467035 || || 22 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 467036 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 467037 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 467038 || || 16 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 467039 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 467040 || || 31 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 467041 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 467042 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 467043 || || 5 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 467044 || || 9 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 467045 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 467046 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 467047 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 467048 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 467049 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 467050 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 467051 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 467052 || || 26 de març de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 467053 || || 10 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 467054 || || 9 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 467055 || || 10 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 467056 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 467057 || || 5 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 467058 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 467059 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 467060 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 467061 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 467062 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 467063 || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 467064 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 467065 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 467066 || || 19 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 467067 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 467068 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 467069 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 467070 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 467071 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 467072 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 467073 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 467074 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 467075 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 467076 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 467077 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 467078 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 467079 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 467080 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 467081 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 467082 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 467083 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 467084 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 467085 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 467086 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 467087 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 467088 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 467089 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 467090 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 467091 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 467092 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 467093 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 467094 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 467095 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 467096 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 467097 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 467098 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 467099 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 467100 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

467101–467200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 467101 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 467102 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 467103 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 467104 || || 24 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 467105 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 467106 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 467107 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 467108 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 467109 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 467110 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 467111 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 467112 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 467113 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 467114 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 467115 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 467116 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 467117 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 467118 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 467119 || || 8 de gener de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 467120 || || 21 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 467121 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 467122 || || 10 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 467123 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 467124 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 467125 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 467126 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 467127 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 467128 || || 6 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 467129 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 467130 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 467131 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 467132 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 467133 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 467134 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 467135 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 467136 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 467137 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 467138 || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 467139 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 467140 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 467141 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 467142 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 467143 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 467144 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 467145 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 467146 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 467147 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 467148 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 467149 || || 13 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 467150 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 467151 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 467152 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 467153 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 467154 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 467155 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 467156 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 467157 || || 11 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 467158 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 467159 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 467160 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 467161 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 467162 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 467163 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 467164 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 467165 || || 26 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 467166 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 467167 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 467168 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 467169 || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 467170 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 467171 || || 4 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 467172 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 467173 || || 14 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 467174 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 467175 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 467176 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 467177 || || 20 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 467178 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 467179 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 467180 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 467181 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 467182 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 467183 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 467184 || || 17 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 467185 || || 10 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 467186 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 467187 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 467188 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 467189 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 467190 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 467191 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 467192 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 467193 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 467194 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 467195 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 467196 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 467197 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 467198 || || 23 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 467199 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 467200 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

467201–467300 

|-bgcolor=#fefefe
| 467201 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 467202 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 467203 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 467204 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 467205 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 467206 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 467207 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 467208 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 467209 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 467210 || || 31 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 467211 || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 467212 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 467213 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 467214 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 467215 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 467216 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 467217 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 467218 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 467219 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 467220 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 467221 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 467222 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 467223 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 467224 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 467225 || || 13 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 467226 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 467227 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 467228 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 467229 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 467230 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 467231 || || 23 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 467232 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 467233 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 467234 || || 29 d'octubre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 467235 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 467236 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 467237 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 467238 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 467239 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 467240 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 467241 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 467242 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 467243 || || 29 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 467244 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 467245 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 467246 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 467247 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 467248 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 467249 || || 27 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 467250 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 467251 || || 20 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 467252 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 467253 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 467254 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 467255 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 467256 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 467257 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 467258 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 467259 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 467260 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 467261 || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 467262 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 467263 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 467264 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 467265 || || 2 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 467266 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 467267 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 467268 || || 19 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 467269 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 467270 || || 20 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 467271 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 467272 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 467273 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 467274 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 467275 || || 20 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 467276 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 467277 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 467278 || || 11 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 467279 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 467280 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 467281 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 467282 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 467283 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 467284 || || 2 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 467285 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 467286 || || 24 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 467287 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 467288 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 467289 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 467290 || || 30 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 467291 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 467292 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 467293 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 467294 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 467295 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 467296 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 467297 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 467298 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 467299 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 467300 || || 19 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

467301–467400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 467301 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 467302 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 467303 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 467304 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 467305 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 467306 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 467307 || || 22 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 467308 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#FFC2E0
| 467309 || || 14 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 467310 || || 14 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 467311 || || 13 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 467312 || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 467313 || || 15 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 467314 || || 6 de febrer de 1999 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 467315 || || 7 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 467316 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#FFC2E0
| 467317 || || 26 d'agost de 2000 || Haleakala || NEAT || AMOPHA ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 467318 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 467319 || || 30 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 467320 || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 467321 || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 467322 || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 467323 || || 10 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 467324 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 467325 || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 467326 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 467327 || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 467328 || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 467329 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 467330 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 467331 || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 467332 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 467333 || || 22 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 467334 || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#FFC2E0
| 467335 || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=336 bgcolor=#FFC2E0
| 467336 || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR || ATEPHA ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 467337 || || 9 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 467338 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 467339 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 467340 || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 467341 || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 467342 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 467343 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 467344 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 467345 || || 16 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 467346 || || 10 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#FFC2E0
| 467347 || || 3 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || APO ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 467348 || || 9 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 467349 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 467350 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#FFC2E0
| 467351 || || 22 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR || ATEPHA ||  —
|-id=352 bgcolor=#FFC2E0
| 467352 || || 31 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR || ATE ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 467353 || || 28 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 467354 || || 7 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 467355 || || 24 de juliol de 2003 || Wise || Wise Obs. ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 467356 || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 467357 || || 26 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 467358 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 467359 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#FA8072
| 467360 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 467361 || || 31 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 467362 || || 26 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 467363 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 467364 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#FA8072
| 467365 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 467366 || || 29 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 467367 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 467368 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 467369 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 467370 || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 467371 || || 30 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#FFC2E0
| 467372 || || 9 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 467373 || || 24 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 467374 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 467375 || || 26 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 467376 || || 20 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 467377 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 467378 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 467379 || || 16 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 467380 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 467381 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 467382 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 467383 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 467384 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 467385 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 467386 || || 14 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 467387 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 467388 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 467389 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 467390 || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 467391 || || 14 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 467392 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 467393 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 467394 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 467395 || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 467396 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 467397 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 467398 || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 467399 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 467400 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

467401–467500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 467401 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 467402 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 467403 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 467404 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 467405 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 467406 || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 467407 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 467408 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 467409 || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 467410 || || 30 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 467411 || || 11 de juny de 2005 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 467412 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 467413 || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 467414 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 467415 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 467416 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 467417 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 467418 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 467419 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 467420 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 467421 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 467422 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 467423 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 467424 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 467425 || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 467426 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 467427 || || 18 de gener de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 467428 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 467429 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 467430 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 467431 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 467432 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 467433 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 467434 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 467435 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 467436 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 467437 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 467438 || || 28 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 467439 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 467440 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 467441 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 467442 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 467443 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#FA8072
| 467444 || || 7 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 467445 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 467446 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 467447 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 467448 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 467449 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 467450 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 467451 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 467452 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 467453 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 467454 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 467455 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 467456 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 467457 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 467458 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 467459 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#FFC2E0
| 467460 || || 11 de maig de 2006 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 467461 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#FA8072
| 467462 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 467463 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 467464 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 467465 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 467466 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 467467 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 467468 || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 467469 || || 28 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 467470 || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#FA8072
| 467471 || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 467472 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 467473 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 467474 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#FFC2E0
| 467475 || || 15 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 467476 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 467477 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 467478 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 467479 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 467480 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 467481 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 467482 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 467483 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 467484 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 467485 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 467486 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 467487 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 467488 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 467489 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 467490 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 467491 || || 23 d'octubre de 2006 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 467492 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 467493 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 467494 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 467495 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#FA8072
| 467496 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 467497 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 467498 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 467499 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 467500 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

467501–467600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 467501 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 467502 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 467503 || || 24 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 467504 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 467505 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 467506 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 467507 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 467508 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 467509 || || 13 de febrer de 2007 || Črni Vrh || Črni Vrh ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 467510 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 467511 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 467512 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 467513 || || 7 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 467514 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 467515 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 467516 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 467517 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 467518 || || 10 d'abril de 2007 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 467519 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 467520 || || 12 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 467521 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 467522 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 467523 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 467524 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 467525 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 467526 || || 19 de maig de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#FFC2E0
| 467527 || || 13 de juny de 2007 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 467528 || || 17 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 467529 || || 15 d'agost de 2007 || Črni Vrh || Črni Vrh ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 467530 || || 2 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 467531 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 467532 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 467533 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 467534 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 467535 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 467536 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 467537 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 467538 || || 9 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 467539 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 467540 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 467541 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 467542 || || 8 d'octubre de 2007 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 467543 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 467544 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 467545 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 467546 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 467547 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 467548 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 467549 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#FA8072
| 467550 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 467551 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 467552 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 467553 || || 18 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 467554 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 467555 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 467556 || || 9 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 467557 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 467558 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 467559 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 467560 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 467561 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 467562 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 467563 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 467564 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 467565 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 467566 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 467567 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 467568 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 467569 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 467570 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 467571 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 467572 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 467573 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 467574 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 467575 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 467576 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 467577 || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 467578 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 467579 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 467580 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 467581 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 467582 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 467583 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 467584 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 467585 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 467586 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 467587 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 467588 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 467589 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 467590 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 467591 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 467592 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 467593 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 467594 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 467595 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 467596 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 467597 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 467598 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 467599 || || 9 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 467600 || || 5 de novembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|}

467601–467700 

|-bgcolor=#fefefe
| 467601 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 467602 || || 12 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 467603 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 467604 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 467605 || || 11 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 467606 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 467607 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 467608 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#FFC2E0
| 467609 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 467610 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 467611 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 467612 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 467613 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 467614 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 467615 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 467616 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 467617 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 467618 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 467619 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 467620 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 467621 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 467622 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 467623 || || 26 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 467624 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 467625 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 467626 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 467627 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 467628 || || 31 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 467629 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 467630 || || 3 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 467631 || || 13 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 467632 || || 30 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 467633 || || 26 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 467634 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#C2FFFF
| 467635 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 467636 || || 20 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 467637 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 467638 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 467639 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 467640 || || 9 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 467641 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 467642 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 467643 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#C2FFFF
| 467644 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 467645 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 467646 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 467647 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 467648 || || 7 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 467649 || || 6 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 467650 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 467651 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 467652 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 467653 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 467654 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 467655 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 467656 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 467657 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 467658 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 467659 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 467660 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 467661 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 467662 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 467663 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 467664 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#FA8072
| 467665 || || 27 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 467666 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 467667 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 467668 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 467669 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 467670 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 467671 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 467672 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 467673 || || 23 d'octubre de 2008 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 467674 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 467675 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 467676 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 467677 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 467678 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 467679 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 467680 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 467681 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 467682 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 467683 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 467684 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 467685 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 467686 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 467687 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 467688 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 467689 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 467690 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 467691 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 467692 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 467693 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 467694 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 467695 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 467696 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 467697 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 467698 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 467699 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 467700 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

467701–467800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 467701 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 467702 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 467703 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 467704 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 467705 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 467706 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 467707 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 467708 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 467709 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 467710 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 467711 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 467712 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 467713 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 467714 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 467715 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 467716 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 467717 || || 25 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 467718 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 467719 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 467720 || || 17 de febrer de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 467721 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 467722 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 467723 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 467724 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 467725 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 467726 || || 17 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 467727 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 467728 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 467729 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 467730 || || 4 de maig de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 467731 || || 17 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 467732 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 467733 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 467734 || || 27 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 467735 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 467736 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 467737 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 467738 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 467739 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 467740 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 467741 || || 18 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 467742 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#C2FFFF
| 467743 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 467744 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 467745 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#C2FFFF
| 467746 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 467747 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#C2FFFF
| 467748 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 467749 || || 21 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#C2FFFF
| 467750 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 467751 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#C2FFFF
| 467752 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 467753 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 467754 || || 20 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 467755 || || 23 d'octubre de 2009 || Tzec Maun || S. Shurpakov ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 467756 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 467757 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 467758 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 467759 || || 25 d'octubre de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#FA8072
| 467760 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 467761 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 467762 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 467763 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 467764 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 467765 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 467766 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 467767 || || 6 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 467768 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#FA8072
| 467769 || || 16 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 467770 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 467771 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 467772 || || 10 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 467773 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 467774 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 467775 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 467776 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#C2FFFF
| 467777 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 467778 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#C2FFFF
| 467779 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 467780 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 467781 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 467782 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#C2FFFF
| 467783 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 467784 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 467785 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 467786 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 467787 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 467788 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 467789 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 467790 || || 20 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 467791 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 467792 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 467793 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 467794 || || 10 de desembre de 2009 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 467795 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 467796 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 467797 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 467798 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 467799 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 467800 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

467801–467900 

|-bgcolor=#C2FFFF
| 467801 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 467802 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 467803 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 467804 || || 24 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 467805 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 467806 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 467807 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 467808 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 467809 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 467810 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 467811 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 467812 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 467813 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 467814 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 467815 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 467816 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 467817 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 467818 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 467819 || || 6 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 467820 || || 7 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 467821 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 467822 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 467823 || || 22 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 467824 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 467825 || || 10 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 467826 || || 24 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 467827 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 467828 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 467829 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 467830 || || 1 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 467831 || || 2 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 467832 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#FA8072
| 467833 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 467834 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#FFC2E0
| 467835 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 467836 || || 30 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 467837 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 467838 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 467839 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 467840 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 467841 || || 29 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 467842 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 467843 || || 20 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 467844 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#FA8072
| 467845 || || 16 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 467846 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 467847 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 467848 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 467849 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 467850 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 467851 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#C2FFFF
| 467852 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 467853 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#C2FFFF
| 467854 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=855 bgcolor=#C2FFFF
| 467855 || || 27 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=856 bgcolor=#C2FFFF
| 467856 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 467857 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#C2FFFF
| 467858 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=859 bgcolor=#C2FFFF
| 467859 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE || L4 ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 467860 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 467861 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 467862 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 467863 || || 30 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 467864 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 467865 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 467866 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 467867 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 467868 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 467869 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 467870 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 467871 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 467872 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 467873 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 467874 || || 25 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 467875 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 467876 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 467877 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 467878 || || 25 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 467879 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 467880 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 467881 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 467882 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 467883 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 467884 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 467885 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 467886 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 467887 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 467888 || || 29 de març de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 467889 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 467890 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 467891 || || 4 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 467892 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 467893 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 467894 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 467895 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 467896 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 467897 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 467898 || || 3 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 467899 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#FA8072
| 467900 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

467901–468000 

|-bgcolor=#FA8072
| 467901 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 467902 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 467903 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 467904 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 467905 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 467906 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 467907 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 467908 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 467909 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 467910 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 467911 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 467912 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 467913 || || 27 de maig de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 467914 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 467915 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 467916 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#FFC2E0
| 467917 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 467918 || || 16 de febrer de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 467919 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 467920 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 467921 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 467922 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#FA8072
| 467923 || || 16 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 467924 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 467925 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#C2FFFF
| 467926 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=927 bgcolor=#C2FFFF
| 467927 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 467928 || || 15 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 467929 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 467930 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 467931 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 467932 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 467933 || || 26 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 467934 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 467935 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 467936 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 467937 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 467938 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 467939 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 467940 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 467941 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 467942 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 467943 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 467944 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 467945 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 467946 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 467947 || || 11 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 467948 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 467949 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 467950 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 467951 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 467952 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 467953 || || 13 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 467954 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 467955 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 467956 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 467957 || || 25 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 467958 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 467959 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 467960 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 467961 || || 31 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 467962 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#FFC2E0
| 467963 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 467964 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 467965 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 467966 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 467967 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 467968 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 467969 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 467970 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 467971 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 467972 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 467973 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 467974 || || 25 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 467975 || || 6 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 467976 || || 8 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 467977 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 467978 || || 26 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 467979 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 467980 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 467981 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 467982 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 467983 || || 27 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#FA8072
| 467984 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 467985 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 467986 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 467987 || || 16 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 467988 || || 15 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 467989 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 467990 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 467991 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 467992 || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 467993 || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 467994 || || 24 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 467995 || || 7 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 467996 || || 3 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 467997 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 467998 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 467999 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 468000 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (465001)-(470000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)